Chasing Yesterday – album del 2015 della band Noel Gallagher's High Flying Birds

Film
Chasing Yesterday – film del 1935 diretto da George Nichols Jr.
Chasing Yesterday – film del 2015 diretto da Joseph Pernice